D'étymologie germanique, le nom propre théophore Godart est composé de god, dieu, et hard, dur, signifiant littéralement « puissance de dieu ».

Patronyme 
 Roch Godart (1761-1834), militaire français ;
 Jean-Baptiste Godart (1775-1825), entomologiste français ;
 Alexandre Godart de Juvigny (1786-1856), homme politique français ;
 Léon Camille Godart (1837-1928), général français ;
 Justin Godart (1871-1956), homme politique français ;
 Jules Godart (1877-1909), chanteur lyrique belge ;
 Odon Godart (1913-1996), météorologue et astronome belge ;
 Jean-René Godart (1950-), journaliste sportif français ;
 Pascal Godart (1971-, pianiste classique français ;
 Elsa Godart (1978-), philosophe et psychanalyste française ;
 Fleur Godart (1986-), autrice française d'ouvrage graphique.
 Mélissa Godart (1991-), footballeuse française ;
 Maxime Godart (1998-), acteur français ;

Toponymie 

 Place Godart, à Châlons-en-Champagne ;
 Place Justin-Godart, à Paris () ;
 Rue Justin-Godart, à Lyon () ;
 Rue Justin-Godart, à Villefranche-sur-Saône ;
 Rruga Justin Godart, à Durrës (Albanie) ;
 Rruga Justin Godard (sic), à Shkodër (Albanie) ;
 Rruga Justin Godard (sic), à Vlorë (Albanie).

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme